Elat kan syfta på följande:
 Elat, en steril tråd på ett sporangium

Geografi

Israel 

 Eilat (ort i Israel), Södra distriktet,

Mikronesiens federerade stater 

 Elato Atoll, atoll, Yap, Elato Municipality, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar